Longuet ist der Familienname folgender Personen:

Charles Longuet (1839–1903), Journalist
Christopher Longuet-Higgins (1923–2004), britischer theoretischer Chemiker und Physiker
Edgar Longuet (1879–1950), französischer Arzt und Sozialist
Frédéric Longuet (1904–1987), französischer Maler
Gérard Longuet (* 1946), französischer Politiker
Jean Longuet (1876–1938), französischer Politiker und Journalist
Jenny Longuet (1844–1883), Autorin und Tochter von Karl und Jenny Marx
Karl-Jean Longuet (1904–1981), französischer Bildhauer
Michael Longuet-Higgins (1925–2016), britischer Mathematiker, Ozeanograph und Geophysiker 
Paul Longuet (1909–1979), französischer Politiker
Robert-Jean Longuet (1901–1987), französischer Rechtsanwalt und Journalist